SM-liiga 2007/2008 byla 33. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Kärpät Oulu.

Konečná tabulka základní části

Play off

Předkolo 
 IFK Helsinky - TPS Turku 2:0 (5:4 P, 1:0)
 Ilves Tampere - Lukko Rauma 2:1 (4:2, 3:4 P, 1:0)

Pavouk

Čtvrtfinále 
 Kärpät Oulu - Ilves Tampere 4:2 (7:1, 2:3, 7:5, 0:3, 6:3, 2:1 P)
 Espoo Blues - IFK Helsinky 4:1 (1:2, 6:3, 6:1, 3:0, 4:1)
 Jokerit Helsinky - Pelicans Lahti 4:2 (8:4, 1:3, 3:2 P, 5:4, 4:5 P, 5:4 P)
 Tappara Tampere - JYP Jyväskylä 4:2 (2:1, 4:5 P, 4:2, 0:3, 4:1, 6:2)

Semifinále 
 Kärpät Oulu - Tappara Tampere 4:0 (4:3, 4:2, 3:2, 7:3)
 Espoo Blues - Jokerit Helsinky 4:3 (2:3 P, 4:3 P, 2:3 P, 0:4, 5:1, 2:1 P, 5:3)

O 3. místo 
 Jokerit Helsinky - Tappara Tampere 3:4 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 Kärpät Oulu - Espoo Blues 4:1 (3:1, 2:1 P, 2:3 P, 4:0, 5:1)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2007
Lední hokej v roce 2008
Sport ve Finsku v roce 2007
Sport ve Finsku v roce 2008